

Personaggi 
Occhio di Falco – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
Occhio di Falco (Kate Bishop) – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
Clint Barton (Marvel Cinematic Universe) – personaggio del Marvel Cinematic Universe 
Natty Bumppo detto Occhio di Falco – personaggio de L'ultimo dei Mohicani
Benjamin "Occhio di falco" Pierce – personaggio di M*A*S*H

Altro 
Occhio di falco – sistema di moviola usato negli sport
Occhio di falco – serie televisiva del 1996 diretta da Vittorio De Sisti
Occhio di falco – minerale